Почвиска — река в России, протекает по Архангельской области России. Берёт начало из озера Поча и впадает в озеро Варш. Длина реки составляет 7 км. Имеет левый приток, берущий начало из озера Куга.

У устья имеет ширину в 22 м, 2 метра глубины и песчаное дно.

На южном берегу реки (левом) находится Варшболото.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от водомерного поста деревни Малонисогорская и до устья. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000212103000049293.

Примечания

Топографические карты 
 

Бассейн Пёзы
Реки Мезенского района